Whidden est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
  (1946-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1835-1902), homme politique canadien en Nouvelle-Écosse ;
  (1898-1980), ministre du culte canadien ;
  (1871-1952), homme politique canadien à Toronto ;
  (1795-1867), homme politique canadien en Nouvelle-Écosse ;
  (1906-2000), homme d'affaires canadien au Nouveau-Brunswick ;
 , armateur et marin américain ;
  (1857-1929), architecte américain.

Toponyme

, cours d'eau en Floride.

Voir aussi
 , firme d'architecte basée à Portland, Oregon.
 
 
 
 

Homonymie de patronyme